Реда (місто), Реда (пол. Reda, каш. Réda, нім. Rheda) — місто в північній Польщі, на річці Реда. 
 Реда Катеб, Реда́ Кате́б (фр. Reda Kateb; нар. 27 липня 1977, Іврі-сюр-Сен, Франція) — французький актор алжирського походження. 
 Реда (місто Ємену) (араб. رداع ‎) — місто-фортеця і один з найважливіших центрів у мухафазі Ель-Бейда, на півдні Ємену. 
 Реда Малек ( араб. رضا مالك‎ 21 грудня 1931 — 29 липня 2017) — прем'єр-міністр Алжиру у 1993—1994 роках. 
 Реда-Віденбрюк (по-німецькому: Rheda-Wiedenbrück) – місто в Німеччині на ріці Емс. 
 Реда Джонсон, Ре́да Джо́нсон (фр. Réda Johnson; народився 21 березня 1988; Марсель, Франція) — бенінський футболіст.
 Юлія Реда (народ. 30-го листопада 1986) — німецький політик і депутат Європейського парламенту від Німеччини. 
 Ахмед Реда Тагнауті (араб. أحمد رضى التكناوتي‎, нар. 5 квітня 1996, Касабланка) — марокканський футболіст, воротар клубу «Танжер».